Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1990/91.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (8., 9., 10. bzw. 11. August 1990) bis zum Saisonfinale am 5. Juni 1991 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1990/91.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1990/91.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

FC Bayern München 

Trainer: Jupp Heynckes

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Jörg Berger (1–25),  (26–34)

Hamburger SV 

Trainer: Gerd-Volker Schock

VfB Stuttgart 

Trainer: Willi Entenmann (1–14), Christoph Daum (15–34)

1. FC Köln 

Trainer: Erich Rutemöller

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Jürgen Gelsdorf

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Gerd vom Bruch

Borussia Dortmund 

Trainer: Horst Köppel

SG Wattenscheid 09 

Trainer: Hannes Bongartz

Fortuna Düsseldorf 

Trainer:  (1–17),  (18–34)

Karlsruher SC 

Trainer: Winfried Schäfer

VfL Bochum 

Trainer: Reinhard Saftig (1–27), Rolf Schafstall (28–34)

1. FC Nürnberg 

Trainer:

FC St. Pauli 

Trainer: Helmut Schulte (1–17), Horst Wohlers (18–34)

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Horst Wohlers (1–15), Timo Konietzka (16–34)

Hertha BSC 

Trainer: Werner Fuchs (1–13),  (14–20), Peter Neururer (21–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1990/91

1990 91
Bundesliga 1990 91
Bundesliga 1990 91
Kaderliste